Чирешоая () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Браніштя.
 Чирешоая () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Сленік-Молдова.